Того року турнір проводився вперше.
Сабіне Лісіцкі виграла титул, у фіналі перемігши Араван Резаї з рахунком 6–2, 6–1. У 5-ти матчах вона програла 13 геймів і щонайбільше три гейми за матч.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= А Аманмурадова
| RD1-score01-1=66
| RD1-score01-2=0
| RD1-score01-3=r
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= М Уден
| RD1-score02-1=78
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Ш Схеперс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А Кербер
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= С Халеп
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ю Ларссон
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Якімова
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=<small>6/WC
| RD1-team08= Ш Пеєр
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Ю Гергес| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=6| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Корне
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=0

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= О Балтача| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А Резаї| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=6| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Рибарикова
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С Кирстеа| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=6| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Я Ґайдошова
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=2

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= М Уден
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А Кербер| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ю Ларссон| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=<small>6/WC
| RD2-team04= Ш Пеєр
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Ю Гергес
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=62
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= О Балтача| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3=77| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= А Резаї| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=77| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= С Кирстеа
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=64
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= А Кербер| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ю Ларссон
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= О Балтача
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= А Резаї| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= А Кербер
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= А Резаї| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=7}}

 Нижня половина 

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

  Катерина Бондаренко (кваліфікувалася)
  Шанелль Схеперс (кваліфікувалася)
  Анджелік Кербер (кваліфікувалася)
  Араван Резаї (кваліфікувалася)
  Акгуль Аманмурадова (кваліфікаційний матч) (щасливий лузер)
  Джеймі Гемптон (кваліфікаційний матч)
  Альона Бондаренко (кваліфікаційний матч)
  Андрея Клепач (1-ше коло)

 Кваліфікувались 

  Катерина Бондаренко
  Шанелль Схеперс
  Анджелік Кербер
  Араван Резаї

 Щасливі лузери 
  Акгуль Аманмурадова

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Texas Tenis Open, одиночний розряд
2011